est la formule brute de plusieurs isomères.
 aziridine, numéro CAS 
 éthanimine, numéro CAS